Monotoni har flere betydninger.

Monotoni (matematik) – beskriver om en funktion er voksende eller aftagende.

Monotoni (musik) – betyder ensformig.

Ord og vendinger